I liga szkocka w piłce nożnej (1932/1933) – czterdziesty trzeci sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Rangers. Awans uzyskały zespoły Hibernian i Queen of the South. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Greenock Morton i East Sirling.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1932 w piłce nożnej
1933 w piłce nożnej